Francesco Giberti (1890-1952) – vescovo cattolico italiano
 Gian Matteo Giberti (1495-1543) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Giberti (1632-1720) –  vescovo cattolico italiano
 Luca Giberti (... – ...) – regista e direttore della fotografia italiano

Pagine correlate
Gibert